Равнина:

 Равнина — участки поверхности суши, дна морей и океанов.
 Равнина — исключённая из учётных данных в 1986 году деревня Альшеевского района Башкирской АССР.
 Равнина — посёлок в Болховском районе Орловской области. Входит в состав Однолуцкого сельского поселения.
 Равнина — название пгт Беркарар в Туркмении до 2016 года.